Сукияки:

 Сукияки — блюдо японской кухни из разряда блюд набэмоно.
 Сукияки Вестерн Джанго — постмодернистский фильм режиссёра Такаси Миикэ.